У́лица Ката́ева — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Улица Катаева — улица в Ростове-на-Дону.
 Улица Катаева — улица в Сыктывкаре. Названа в честь Евгения Фёдоровича Катаева.

Украина 
 Улица Катаева — улица в Харькове.